En Garde! eller en garde kan avse:
 En garde – en uppställningsorder vid fäktning
 En Garde! (amerikanskt rollspel) (1975) – ett rollspel i 1700-talets duellerande Europa utgivet av Game Designers' Workshop
 En Garde! (svenskt rollspel) (1987) – ett rollspel i 1700-talets duellerande Europa utgivet av Ragnarök Speldesign